Лебединский, Владимир: Лебединский, Владимир Андреевич (1926—1991) — генерал-лейтенант, профессор, начальник 15-го Управления МО СССР (биологическое оружие).
 Лебединский, Владимир Иванович (1918—2012) — геолог-петрограф, исследователь Крыма.
 Лебединский, Владимир Константинович (1868—1937) — российский радиотехник и физик, которого называли «пионером радио».